Чабанов — фамилия и топоним:

 Чабанов, Алим Иванович (род. 1937) — «прораб перестройки», генеральный директор НПО «Ротор», Черкассы.
 Чабанов, Владимир Анатольевич (1967—2010) — гвардии полковник, Герой России.
 Чабанов, Евгений Александрович (род. 1997) — российский футболист.
 Чабанов, Иван Николаевич (1923—2001) — полный кавалер ордена Славы.
 Чабанов, Фёдор Васильевич (1908—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

 Чабанов — хутор в Теучежском районе Адыгеи.

См. также